Die I liga (Schach) 1972 war die dritte Austragung der I liga und die 28. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von WKSz Legion Warszawa, während sich der Titelverteidiger MKS Start Lublin mit dem dritten Platz begnügen musste. Aus der II liga waren KS Łączność Bydgoszcz und WKS Flota Gdynia aufgestiegen. Während Bydgoszcz den Klassenerhalt erreichte, stieg Gdynia zusammen mit MZKS Pocztowiec Poznań direkt wieder ab.
Die Mannschaftsstärke war von acht auf sechs Bretter reduziert worden. Damit verbunden war die Abschaffung des Jugendbrettes, weiterhin verbindlich war die Aufstellung einer Frau am letzten Brett.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1972.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (20 % der dort erreichten Punkte, jeweils gerundet auf halbe Punkte) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 5. bis 12. November im DW Hanka und im Amorek restaurant in Międzygórze gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1972